Bezirksamtsgebäude steht für:

 Bezirksamtsgebäude (Pforzheim)

Siehe auch:
 Bezirksamt Pirmasens (Gebäude)
 Bezirksgebäude (Baden)